Bélapátfalva beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Bélapátfalva
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Bélapátfalva
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Bélapátfalva